Die Abkürzung BFT steht für:
 Basis-Fitness-Test der Bundeswehr
 Bundesverband freier Tankstellen

Die Abkürzung Bft steht für:
 Beaufort, Maßeinheit der Windstärke; siehe Beaufortskala
 Bahnhofsteil, eine Art einer Eisenbahnbetriebsstelle

Die Abkürzung BfT steht für:
 Bürger für Thüringen, politische Partei

BFT